Slovenija:
 Ojstro (Laško, Slovenija), naselje u sastavu općine Laško
 Ojstro (Trbovlje, Slovenija), naselje u sastavu općine Trbovlje